

Sigle 
 Sistema di identificazione automatica  – sistema automatico di identificazione, sussidio marino di navigazione usato dalle navi e dai servizi di traffico del vascelli (Vessel Traffic Services) principalmente per la loro identificazione e il loro posizionamento.
 Aeronautical information service – servizio informazioni aeronautiche
 Androgen insensitivity syndrome – sindrome da insensibilità agli androgeni o sindrome di Morris
 Artificial Immune System – sistema immunitario artificiale, algoritmo di ottimizzazione ispirato al sistema immunitario degli esseri viventi
 Arterial ischaemic stroke  – ictus ischemico
 Accademia internazionale delle scienze San Marino
 Associazione italiana soccorritori
 Associazione italiana di sociologia
 Associazione italiana sommelier
 Atlante linguistico ed etnografico Italo-Svizzero
 AIS – acronimo con cui è nota la Advanced Info Service, colosso della telefonia mobile thailandese

Codici 
 AIS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arorae Island (Kiribati)
 AIS – codice vettore ICAO di Air Sureste 
 ais – codice ISO 639-3 della lingua nataoran amis

Altro 
 Ais – tribù di nativi americani